El término Troncedo puede hacer referencia a:

Troncedo (Tineo), parroquia asturiana del concejo de Tineo.

 Troncedo (Huesca), localidad de Huesca.